Октай Агаев:
 Агаев, Октай Джафар оглы (1934—2006) — советский азербайджанский эстрадный певец.
 Агаев, Октай Мирза-баба оглы (1936—2014) — советский азербайджанский спортсмен, волейболист.